Равна Бања је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 225 становника (према попису из 2002. било је 364 становника).
Овде се налази Запис Денића крушка (Равна Бања).

Демографија 
У насељу Равна Бања живи 287 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,5 година (40,3 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 116 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,14.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији